Гло́ор () — фамилия.

Известные носители:
  (1884—1944) — швейцарский политик, председатель Совета кантона Аргау (1942—1943), член Национального совета Швейцарии (1939—1944).
  (род. 1983) — швейцарский хоккеист, чемпион Швейцарии (2008) и победитель Хоккейной лиги чемпионов (2009) в составе клуба «Цюрих Лайонс».
  (род. 1976) — швейцарский спортивный стрелок, участник чемпионатов мира по стрельбе (2006, 2010).
  (1923—2003) — швейцарский и канадский невролог, профессор Университета Макгилла (с 1968), лауреат премии Роберта Бинга Швейцарской академии медицинских наук (1962).
  (род. 1956) — швейцарский прыгун в длину, участник летних Олимпийских игр (1984), чемпион Швейцарии (1983—1985, 1987—1989).
 Глоор, Симон (род. 1997) — швейцарский кёрлингист.